Баклуши — село в Доволенском районе Новосибирской области России. Административный центр Баклушевского сельсовета.

География 
Площадь села — 212 гектар

История 
Основано в 1824 году. В 1928 года состояло из 634 хозяйств, основное население — украинцы. Центр Баклушевского сельсовета Баклушевского района Барабинского округа Сибирского края.

Население

Инфраструктура 
В селе по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения, 2 образовательных учреждения.

Примечания 

Населённые пункты Доволенского района
Бывшие районные центры Новосибирской области